Vojenice steht für folgende Orte in Tschechien:

 Vojenice (Kladruby), Ortsteil von Kladruby, Okres Rokycany
 Vojenice (Voděrady), Ortsteil von Voděrady, Okres Rychnov nad Kněžnou